Kuhler ist der Familienname folgender Personen: 

 Ingeborg Kuhler (* 1943), deutsche Architektin 
 Otto Kuhler (1894–1977), deutsch-amerikanischer Industriedesigner und Künstler

Siehe auch: Kühler (Begriffsklärung)